William Proctor House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Proctor House (Indiana), NRHP-Nr. 13000419
 William Proctor House (Massachusetts), NRHP-Nr. 85001041